

Geografia 
 Braganza – comune portoghese dell'omonimo distretto

Persone 
 Francis Braganza (1922-2011) – vescovo cattolico indiano

Altro 
 Braganza – società norvegese attiva nei settori del trasporto e del turismo
 Casato di Braganza – dinastia reale portoghese

Pagine correlate 
 Bragança